

Calendario 

Fuente: Motorsport Magazine

Resultados

Campeonato de Constructores

12 horas de Sebring

Mil Millas

24 Horas de Le Mans

24 Horas de Spa Francorchamps

1000 Kilómetros de Nürburgring

Tourist Trophy

Carrera Panamericana

Fuentes 

 http://www.racingsportscars.com/

Deportes de motor en 1953
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos